Maniów (Głogów), localité polonaise de la gmina de Jerzmanowa
 Maniów (Wrocław), localité polonaise de la gmina de Mietków
 Maniów Mały,  localité polonaise de la gmina de Mietków
 Maniów Wielki, localité polonaise de la gmina de Mietków
 Maniów (Basses-Carpates), localité polonaise de la gmina de Komańcza
 Maniów (Petite-Pologne), localité polonaise de la gmina de Szczucin